Le journal du soir peut se référer à :

Un journal télévisé du soir comme :
le CBS Evening News
le ITV Evening News
Le Journal de 20 heures, un journal télévisé présenté sur France 2 à 20 h (heure d'Europe centrale) et sur TV5 Québec Canada à 18 h 30 (GMT-5).
Soir 3, un journal télévisé français présenté sur France 3 7 jours sur 7. 
TV5 Le Journal

Un journal de radio de soir, comme Drive time
PM (Après-Midi) sur BBC Radio 4 dans le Royaume-Uni ou l'équivalent australien sur ABC. 

Un journal papier publié tard dans l'après-midi ou soir : 
le Monde
le Cambridge Evening News
lEdinburgh Evening News
l'Evening News, un journal irlandais qui a duré pour un temps court. 
France-Soir, un journal publié durant le soir doyenné par Raymond Lakah, un tycoon franco-égyptien
l'Evening News de Londres, aujourd'hui une part de l'Evening Standard 
le Manchester Evening News (après lequel il y a une arène, Manchester Evening News Arena) 
le Norwich Evening News
le Shanghai Xinmin Evening News
le Sydney Evening News, lequel n'existe plus
le Yanzhao Evening News, publié en Shijiazhuang, dans la province chinoise du Hebei

Médias